Hodsager (plaats), plaats in Denemarken
 Hodsager (parochie), parochie in Denemarken